Sbihi (en arabe : , al-Subaihi) est un patronyme notamment porté au Maroc et dans la diaspora marocaine.

Homonymie

Patronyme 

 Les Sbihi de Salé, au Maroc, est l'une des anciennes familles de Salé  ; 
 Abdellatif Sbihi (1897-?), homme politique marocain, militant contre le Dahir berbère ;
 Haj At-Tayyib As-Sbihi, pacha de Salé de 1905 à 1914 ;
 Haj Mohammed Ben At-Tayyib As-Sbihi (fils du précédent), pacha de Salé de  1914 à 1958;
 Haj Abdallah Sbihi, fondateur et administrateur de la Bibliothèque Sbihi ;
 Abdelhadi Sbihi, diplomate, ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire (1971) ;
 Mohamed Amine Sbihi (1954- ), ministre de la Culture au sein du  ;
 Mohamed Sbihi (1988-), rameur britannique et médaillé olympique.
En 1971, SM a avait nommé Abdelhadi Sbihi ministre de l'agriculture et non pas Abdallah Sbihi

Toponyme 
 Rue El Bacha Sbihi, à Salé
 Rue Sbihi au quartier R'mel, à Salé
 La bibliothèque Sbihi, une des principales bibliothèques de Salé et une des plus importantes bibliothèques privées du Maroc.

Annexes

Références

Articles connexes 
 Anciennes familles de Salé

Patronyme marocain
Homonymie de patronyme
Grande famille de Salé